Vincenzo D’Addario – włoski duchowny
 D’Addario – producent strun